

Presentación previa 
Íñigo Cervantes y Juan Lizariturry eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Paolo Lorenzi y Matteo Viola ganaron el título tras derrotar en la final Lee Hsin-han y Alessandro Motti.

Cabeza de serie 

  Frank Moser /  Alexander Satschko (Semifinales)
  James Cerretani /  Costin Pavăl (Primera ronda)

<ol start=3>
  Lee Hsin-han /  Alessandro Motti ''(Finalistas)
 ''' Paolo Lorenzi /  Matteo Viola (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Cortina 2015